Luginbühl ist der Familienname folgender Personen:

 Bendicht Luginbühl (* 1955), Schweizer Unternehmensberater 
 Bernhard Luginbühl (1929–2011), Schweizer Künstler 
 Buschi Luginbühl (* 1942), Schweizer Regisseur
 Emil Luginbühl (1899–1983), Schweizer Germanist und Gymnasiallehrer
 Mathias Luginbühl (* 1978), Schweizer Schrittmacher
 Rudolf Luginbühl (1854–1912), Schweizer Historiker
 Ueli Luginbühl (1941–2010), Schweizer Radrennfahrer und Schrittmacher
 Werner Luginbühl (* 1958), Schweizer Politiker (BDP)